Avernus (band), Amerikaanse doommetalband
Avernus (geslacht), een geslacht van cicaden
Avernus lacus, Lago d'Averno toegang tot de onderwereld